

Toponymie
 Golanki est un village polonais de la gmina de Sterdyń dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Golanki est un village polonais de la gmina de Grabowo dans le powiat de Kolno et dans la voïvodie de Podlaskie.